Силлаби́ческое стихосложе́ние, или изосиллаби́зм ( — равносложность, от  — равный и  — слог) — принцип деления стиха на ритмические единицы, равные между собой по числу слогов, а не по числу ударений и схеме их расположения.

Пример (в каждой строке 13 слогов, кроме того, после 7 слога обязательный словораздел — цезура):

 Уме недозрелый, плод недолгой науки!
 Покойся, не понуждай к перу мои руки:
 Не писав летящи дни века проводити
 Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти.
 Ведут к ней нетрудные в наш век пути многи,
 На которых смелые не запнутся ноги.

 Антиох Кантемир

В стиховых системах, строящихся на изосиллабизме, основной мерой стиха считается обычно известное, равное во всех единицах число слогов с обязательным ударением на последнем (или предпоследнем) слоге. Если стих делится пополам цезурой на две меньших единицы, то каждое полустишие имеет постоянное равное число слогов и ударение на конце. Такого рода стихосложение, основанное на изосиллабизме, распространено преимущественно в языках, где ударение в слове всегда лежит на определённом слоге, а неударные слоги слабо редуцируются (напр. на последнем во французском языке, на предпоследнем — в польском и т. д.).

Кроме указанных, такое стихосложение встречается в итальянском, испанском, украинском (до Котляревского), русском (до Тредиаковского) и других языках. Во французском языке при счёте слогов в стихе считается и немое «е» («e muet», в разговорной речи не произносимое), кроме случая, когда оно предшествует гласному в начале следующего слова («mon visag(e) est flétri»). В итальянском стихе соединение двух гласных как в середине слова, так и на стыке двух слов, может считаться за один слог (элизия). Понятие изосиллабизма как принципа соизмеримости ритмических единиц требует допущения, что все слоги, как ударные, так и безударные, равны между собой в ритмическом отношении: так, французский александрийский стих с этой точки зрения является стихом с двумя ударениями (на концах полустиший) и полной свободой в расположении ударений внутри полустиший. Однако различие между ударным и безударным слогом настолько резко, что равносложность без учёта тоники, то есть расположения в стихе ударных слогов, является понятием несколько фиктивным. Работы многих стиховедов обнаруживают в силлабических стихах наличие тонического фактора. Равным образом могут влиять на изосиллабизм метрический (античный стих) и мелодический (древнеиндийский стих) факторы.

См. также 
 Виршевая поэзия
 Тоническая система стихосложения
 Силлабо-тоническое стихосложение
 Гиперкаталектическое окончание
 Размер (стихотворный)
 Метр (стихи)
 Вольный стих
 Белый стих

Литература 
 
 
 
 
 Norberg D. Introduction à l’étude de la versification latine médiévale. Stockholm: Almquist & Wiksell, 1958; англ. перевод: An Introduction to the Study of Medieval Latin Versification, transl. by Grant C. Roti and Jacqueline de La Chapelle Skubly, edited with an introduction by Jan Ziolkowski. Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2004.

Ссылки 
 Словарь по литературоведению И. А. Николаева — Силлабический стих